Ramessés IV foi o terceiro faraó da XX dinastia do Antigo Egito. Seu nome antes de subir ao trono era Amenherkhepeshef. Ele era o quinto filho de Ramessés III e foi nomeado príncipe herdeiro 22º ano do reinado de seu pai quando todos os seus quatro irmãos mais velhos morreram antes dele.

Devido a longa duração do reinado de seu pai, acredita-se que Ramessés IV tenha assumido a coroa apenas com a idade de 40 anos e seu reinado pode ter sido entre 1151 e 1145 a.C. ou entre 1155 e 1149 a.C.

Depois de um curto reinado de cerca de seis anos e meio, Ramessés IV morreu e foi enterrado na tumba KV2 no Vale dos Reis. Sua múmia foi encontrada em um esconderijo de múmias na tumba de Amenófis II, KV35, em 1898. Sua esposa principal foi a rainha Duatentopet, enterrada na QV74, e seu filho, Ramessés V, sucedeu-lhe no trono.

Titulatura

Faraós da XX dinastia egípcia